Akbarpur ist der Name folgender Orte in Indien:

 Akbarpur (Ambedkar Nagar), Stadt im Distrikt Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh
 Akbarpur (Kanpur Dehat), Stadt im Distrikt Kanpur Dehat, Uttar Pradesh